Bad Moon Rising (littéralement « lever de mauvaise Lune » en anglais) peut faire référence à :
Bad Moon Rising, un album de Sonic Youth ;
Bad Moon Rising, une chanson du groupe Creedence Clearwater Revival ;
Bad Moon Rising: The Best of Creedence Clearwater Revival, une compilation des plus grands succès de ce groupe ;
Bad Moon Rising, un groupe de rock, plus tard rebaptisé BMR.